Instituto Geográfico Militar steht für:

 das frühere Instituto Geográfico Militar von Argentinien, 2009 umbenannt in Instituto Geográfico Nacional.
 Instituto Geográfico Militar (Bolivien)
 Instituto Geográfico Militar (Chile)
 Instituto Geográfico Militar (Ecuador)